Жето́н ():
 Монетовидный жетон — металлический или пластмассовый кружок, заменяющий монету (например, в торговых и игровых автоматах, метро), при проведении различных ритуалов (коронационный жетон, марка допущения к причастию).
 Счётный жетон — исторический предшественник монетовидного жетона, использовался в бухгалтерии в средневековье и раннее Новое время.
 Телефонный жетон — жетон, использовавшийся для телефонных звонков с таксофонов вместо монет.
Жетон военнослужащего (медальон) — медальон, выдаваемый военнослужащему его командованием, призванный гарантировать опознание его тела в случае гибели.

См. также 
 Токен